Râul Cășăria se poate referi la:

 Râul Cășăria, Tărcuța
 Râul Cășăria, Azuga
 Râul Cășăria, Râiosu

Vezi și 
 Cășăria, sat în județul Neamț, România

 Râul Valea Cășăriei (dezambiguizare)

 Cașin (dezambiguizare)

Toponime românești